est la formule brute de plusieurs isomères.
 Azole
 oxazole, numéro CAS 
 isoxazole, numéro CAS